GBB est un sigle qui peut désigner :
 Genes, Brain and Behavior, une revue scientifique à comité de lecture dans les domaines de la génétique comportementale, neuronale et psychiatrique.
 Grand Beatbox Battle, une compétition internationale et annuelle de beatbox.

GBB est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Qabala, un aéroport desservant Qabala, en Azerbaïdjan.

Code IATA des aéroports